Roman Pawłowski – krytyk teatralny, literacki i filmowy
 Roman Pawłowski – duchowny katolicki
 Roman Pawłowski – żołnierz Armii Krajowej